Детали поверхности Тефии были засняты аппаратами серии «Вояджер» (в ) и аппаратом «Кассини» (начиная с 2004 года). Этот спутник носит имя древнегреческой морской богини Тефии, и детали его поверхности называют именами персонажей и географических объектов, упомянутых в «Одиссее» — древнегреческой поэме о морских странствиях. Первые 20 названий этих деталей были утверждены Международным Астрономическим Союзом в 1982-м году, а следующие 33 — в 2008-м. Таким образом, по состоянию на 2014 год на Тефии наименовано 53 объекта. Это 50 кратеров, 2 каньона и одна горная система.

Список гор

Список каньонов

Список кратеров

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Список топонимов и персонажей мифов Ионического моря
 Троада в древнегреческой мифологии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карта Тефии с названиями деталей поверхности 
 Список наименованных деталей поверхности Тефии 

Поверхность Тефии
Т